Denumirea de Milkovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Milkovți, un sat în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo;
 Milkovți, un sat în comuna Trăn, regiunea Pernik.